Die Suomensarja 1969 war die 32. Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga und die 27. unter dem Namen Suomensarja.

Modus 
Die 40 Mannschaften waren in vier regionale Gruppen eingeteilt. Die Teams spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die vier Gruppensieger spielten am Saisonende in einer Play-off-Runde zwei Aufsteiger in die Mestaruussarja 1970 aus. Aus den vier Gruppen stiegen jeweils die letzten zwei Vereine ab.

Teilnehmer

Abschlusstabellen

Gruppe Süd

Gruppe Ost

Gruppe West

Gruppe Nord

Aufstiegsrunde

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com

Fußballsaison 1969
1969